Финал Players Tour Championship 2011/2012 — профессиональный снукерный турнир, завершавщий низкорейтинговую серию PTC сезона 2011/12. Прошёл с 14 по 18 марта 2012 года в Голуэй, Ирландия. Победителем турнира стал Стивен Ли, обыгравший в финале Нила Робертсона со счётом 4:0.

В финальном турнире приняли участие 24 игрока, заработавших наибольшее количество призовых и участвовавших не менее, чем в шести этапах (трёх «английских» и трёх «европейских»).

Все матчи турнира, как и в обычных этапах серии, игрались до четырёх побед без перерыров.

Спонсором турнира выступила букмекерская компания Betfair.

Подробную информацию о формате финального турнира и его призовом фонде см. в соответствующих разделах статьи о PTC 2011/12; о начислении рейтинговых очков за финальный турнир — см. соответствующий раздел статьи о PTC.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 70 000
 Финалист: £ 35 000
 Полуфиналисты: £ 20 000
 Четвертьфиналисты: £ 10 000
 1/8 финала: £ 5 000
 Первый раунд: £ 2 750
 Высший брейк: £ 3 000
 Общий призовой фонд: 250 000

Результаты 
Первый раунд

 Сяо Годун18 4:2 Доминик Дэйл20  
 Джон Хиггинс13 3:4 Джейми Джонс23  
 Бен Вулластон9 2:4 Дин Цзюньхуэй22  
 Мартин Гоулд10 1:4 Стивен Ли14  

 Барри Хокинс21 3:4 Джек Лисовски24  
 Фергал О'Брайен19 0:4 Джо Перри11  
 Марк Дэвис16 4:1 Том Форд12  
 Рики Уолден15 4:0 Мэттью Стивенс17

Финал

Сенчури-брейки 
 131, 130, 104 Рики Уолден
 131, 110 Нил Робертсон
 123, 105 Дин Цзюньхуэй
 123 Джон Хиггинс
 120, 104 Эндрю Хиггинсон
 114, 102 Стивен Ли
 100 Джо Перри
 100 Сяо Годун

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 

Players Tour Championship
2012 год в снукере